Miejscowości w USA:
 Turkey – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson
 Turkey – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hall
Gminy w USA:
 Turkey (ang. Turkey Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Sampson